El término apóstol (españolización de la palabra griega ἀπόστολος (apóstolos), que se refiere a un mensajero o embajador) puede referirse:

Personajes

Religión 
 Apóstoles, varones judíos elegidos por Jesucristo para acompañarlo y predicar;
 Apóstoles eslavos, nombre con el que se conoce a los misioneros Cirilo y Metodio;
 Congregación Apóstoles de Jesús, congregación clerical católica africana dedicada a las misiones;
 Apóstoles del Sagrado Corazón, instituto secular de la Iglesia católica fundado en 1919 en Milán;
 Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, congregación religiosa católica fundada por Clelia Merloni en Viareggio, Italia, en 1894;
 Hermanas apóstoles, gentilicio de la congregación religiosa católica Apóstoles de la Sagrada Familia, fundada en Italia en 1888;
 Hermanas Apóstoles del Sagrado Corazón, congregación religiosa católica fundada en Italia por María Gargani en 1936.

Grupos 
 Apóstoles de Cambridge (1820-), sociedad secreta británica;
 Apóstoles de Linneo, nombre con el que se conoce a un grupo de discípulos de Carlos Linneo (1707-1778).

Toponimia

en Argentina 
 Apóstoles, localidad de la provincia de Misiones;
 Estación Apóstoles, localidad de la provincia de Misiones, a 5 km de la anterior;
 Departamento Apóstoles, división administrativa de la provincia de Misiones.

en Australia 
 Los Doce Apóstoles (Victoria), formación de piedra caliza en la orilla del mar.

Obras

Cine 
 The Apostles, obra coral del compositor británico Edward Elgar;
 El apóstol (película de 1917), primera película de animación en el mundo;
 The Apostle (película de 1997), dirigida por Robert Duvall;
 El apóstol (película de 2012), también llamada O apóstolo, película de animación de España;
 Apostle (película de 2018), película británica-estadounidense de terror;
 The Apostles, película china.

Música 
 Apóstoles (álbum), del dúo de rock argentino Pedro y Pablo;
 Apostle of Hustle, banda canadiense de indie rock;
 Los Siete Apóstoles, personajes de la serie animada japonesa Chrono Crusade;
 The Apostle In Triumph, canción del álbum Orchid de la banda de metal band Opeth;
 The Apostles, banda de punk rock;
 Apostles of the Stars, grupo de villanos del manga Black Cat (2000-2004);
 Apóstol, planta del género Neomarica.

Militar 
 Los Doce Apóstoles, recipientes con una carga de pólvora negra para utilizar en un arcabuz.